Gustav Flink – mineralogista svedese
 Karl Flink – allenatore di calcio e calciatore tedesco
 Varvara Flink – tennista russa